

Пішковське сільське поселення — сільське поселення, Азовський район, Ростовська область
 Пішковське сільське поселення — сільське поселення, Нерчинський район, Забайкальський край